Stronghold (jogo eletrônico de 1993)
Stronghold (jogo eletrônico de 2001)
Stronghold (álbum de Summoning)
Stronghold (single de Crystal Viper)

Desambiguação